Angel steht für:
 Angelrute, ein Gerät für den Fischfang
 Teil einer Klinge oder eines Werkzeugs, siehe Erl (Klinge)
 Tonangel, ein Gerät als Halterung für ein Mikrofon
 Türangel, die Aufhängung einer Tür, siehe Türband
 Angel (Fluss), ein Nebenfluss der Werse in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 deutscher Name der Úhlava, ein Quellfluss der Radbuza in Tschechien
 Totenangel, ein Werkzeug zur Bergung von Wasserleichen
 Wolfsangel, ein Jagdgerät zum Fang von Wölfen

Ángel (span. „Engel“) steht für:
 Ángel (Name), ein spanischer Vor- und Familienname

Angel (engl. „Engel“) steht für:
 Angel (Name), ein Vor- und Familienname
 Angel (London Underground), eine Station der Londoner U-Bahn
 Angel (London), eine Kreuzung und Ortsteil im Londoner Bezirk Islington
 Angel (Band), eine US-amerikanische Hard-Rock-Band
 Angel (Musiker), britischer Musiker
 Angel (Madonna-Lied), ein Song von Madonna und Steve Bray aus dem Jahr 1984
 Angel (Shaggy-Lied), Lied von Shaggy und Rayvon (2001)
 Angel (Manga), ein Manga von Erica Sakurazawa
 Angel – Ein Leben wie im Traum (OT: Angel), französisch-britischer Spielfilm (2007)
 Angel – Jäger der Finsternis, US-amerikanische Fernsehserie (1999–2004)
 Angel – Straße ohne Ende, irisches Filmdrama (1982)
 Angel Falls, Wasserfall in Venezuela
 Angel Island, eine Insel in der Bucht von San Francisco in Kalifornien, USA

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Angel (Alabama), im Calhoun County
 Angel (Michigan), im Grand Traverse County
 Angel (Ohio), im Gallia County
 Angel Fire (New Mexico)
 Angel Run, im Hillsborough County, Florida
 Angel Street, im Salt Lake County, Utah

Parks in den Vereinigten Staaten:
 Angel Cove Park, im Branch County, Michigan
 Angel Island State Park, im Marin County, Kalifornien
 Angel Moroni Monument, im Ontario County, New York
 Angel Mounds State Memorial, im Vanderburgh County, Indiana
 Angel of Death Statue, im Pottawattamie County, Iowa
 Angel Park (Nevada), im Clark County
 Angel Park (Wisconsin), im Dane County

Sonstiges:
 Angel Field, Airport im Graham County, Arizona
 Angel Fire Airport, Airport im Colfax County, New Mexico
 Angel Park Airport, Airport im Franklin County, Washington
 Angel Fork, Fließgewässer im Kanawha County, West Virginia
 Angel Mill Brook, Fließgewässer im Sullivan County, New York
 Angel Slough, Fließgewässer im Colusa County, Kalifornien
 Angel Ditch, Kanal im Warrick County, Indiana
 Angel Peak Mine, Mine im Lake County, Oregon

Siehe auch:
 Angeln
 Angel City
 Angel Lake
 Angel-A
 Angel and the Ape
 Angell
 Anghel
 Angl
 Angle
 Angels